Nachgiebigkeit steht für:

 Nachgiebigkeit (Werkstoffkunde), Eigenschaft eines Körpers einer Montagevorspannkraft durch Verformung nachzugeben
 Nachgiebigkeit (Psychologie), als Persönlichkeitsmerkmal, als Verhalten
 Nachgiebigkeit (Religion), als Tugend in Christentum (Matthäus 5,39), Buddhismus, Judentum (Feindesliebe)
 Nachgiebigkeit (Politik), als Strategie oder Taktik in Verhandlungen
 Nachgiebigkeit (Kampfkunst), beispielsweise in Aikido, Judo, Jiu-Jitsu

Siehe auch:
 Compliance, engl. für „Nachgiebigkeit“